Tamerlano – condottiero turco-mongolo
 Tamerlano – poema di Edgar Allan Poe
 Il Tamerlano – titolo originale del dramma per musica Bajazet  di Antonio Vivaldi 
 Il gran Tamerlano – opera di Josef Mysliveček
 Tamerlano – opera seria in tre atti di Georg Friedrich Händel
 Tamerlano – melodramma serio in due atti di Johann Simon Mayr